Stoskopf ist der Familienname folgender Personen:

 Charles-Gustave Stoskopf (1907–2004), französischer Architekt
 Gustave Stoskopf (1869–1944), französischer Maler, Zeichner, Poet, Schriftsteller und Theaterautor